Лев Федотов:

 Федотов, Лев Михайлович (род. 1929) — советский футболист.
 Федотов, Лев Фёдорович (1923—1943) —  советский школьник, ставший известным благодаря сделанным в своём дневнике прогнозам политических и военных событий.